Niko Ojamäki (né le  à Pori, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ässät, c'est avec cette équipe qu'il commence sa carrière professionnelle en 2013. Lors du repêchage de la KHL de 2016, il est repêché au  rang par le HK Vitiaz. Le , il passe au Tappara. Le , il signe une prolongation de contrat d'un an avec l'équipe.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2015-2016. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Ässät U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 13|| 7|| 20|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ässät U16 || Jr. C SM-sarja || 27|| 27|| 22|| 49|| 10|| 8|| 9|| 7|| 16|| 2
|-
| 2011-2012 || Ässät U18 || Jr. B SM-sarja Q || 3|| 5|| 1|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät U18 || Jr. B SM-sarja || 7|| 6|| 3|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 40|| 7|| 15|| 22|| 8|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || Ässät U18 || Jr. B SM-sarja || 4|| 5|| 4|| 9|| 0|| 8|| 3|| 2|| 5|| 25
|-
| 2012-2013 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 47|| 10|| 16|| 26|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 48|| 20|| 23|| 43|| 6|| 11|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 2013-2014 || Ässät || Liiga || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 5|| 4|| 0|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ässät || Liiga || 54|| 8|| 6|| 14|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 2|| 4|| 1|| 5|| 0|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || Ässät || Liiga || 60|| 16|| 17|| 33|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ässät || Liiga || 54|| 14|| 12|| 26|| 4|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Tappara || Liiga || 60|| 8|| 9|| 17|| 10|| 16|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2018-2019 || Tappara || Liiga || 58|| 23|| 14|| 37|| 4|| 11|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || Tappara || Liiga || 60|| 19|| 16|| 35|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Linköping HC || SHL || 48|| 5|| 11|| 16|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U17 || 16 || 4 || 2 || 6 || 0 ||  || 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U18 || 13 || 5 || 3 || 8 || 2 ||  || 
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde U18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012-2013 || align="left"|Coupe Hlinka-Gretzky || 5 || 0 || 1 || 1 ||0 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U20 || 
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 16 || 3 || 2 || 5 || 2 || 0 || 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde U20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || align="left"|  place
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 19 || 5 || 5 || 10 || 4 || -2 || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 1 || 3 || 4 || 2 || -2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 0 || +2  || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1995
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Tappara
Choix de repêchage du Vitiaz Tchekhov
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HK Vitiaz